Der Glasgow Cup ist ein Fußballturnier, das zwischen 1888 und 1988 stattfand und seit 2008 zwischen fünf Jugendmannschaften aus Glasgow ausgetragen wird: Celtic, Rangers, Clyde, Partick Thistle & Queen’s Park.

Die Finals

Weblinks 
 Glasgow Cup von 1887 bis 1988 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

Cup
Fußballwettbewerb in Schottland